Kinnear ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Kinnear (* 1967), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Geordie Kinnear (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Greg Kinnear (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Kinnear (* 1946), irischer Fußballspieler und -trainer
 Kent Kinnear (* 1966), US-amerikanischer Tennisspieler
 Norman Boyd Kinnear (1882–1957), schottischer Zoologe und Ornithologe
 Rory Kinnear (* 1978), britischer Schauspieler
 Roy Kinnear (1934–1988), britischer Schauspieler
 William Kinnear (1880–1974), britischer Ruderer

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Kinnear (Wyoming)